Ziesché ist der Familienname folgender Personen:

 Hermogenes Ziesché (1846–1910), deutscher	Rektor und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Kurt Ziesché (1876–1971), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester

Siehe auch:
 Ziesche